Creysse (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Creysse (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje